Antiheld oder Antihelden steht für
 Antiheld, Figurentypus in der erzählenden Kunst
 Antiheld (Band), deutschsprachige Pop-Band
 Antihelden, deutsche Band
 Antiheld, Album der deutschen Band Serum 114
 Antiheld, Album von Timeless (Rapper)

Siehe auch: